Brenno kan syfta på följande platser:

Polen 

 Brenno (ort), Storpolens vojvodskap, Powiat leszczyński,

Schweiz 

 Brenno (vattendrag), Ticino, 

Robotskapade Polenförgreningar